A 24 137-es számú mellékút egy csaknem 16 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves vármegyében, a Mátrában.

Nyomvonala 

A 2406-os útból ágazik ki, annak 19+900-as kilométer-szelvénye közelében, észak felé, Gyöngyös területén, a gyöngyösi állatkert közvetlen közelében, annak keleti szélénél. Körülbelül 600 méter megtétele után átlép Gyöngyössolymos külterületére, majd a második kilométerénél már Gyöngyösoroszi határában jár; az előbbi települést meg sem közelíti, utóbbi központját az ötödik kilométere előtt éri el.

A folytatásban aszfaltburkolatú útként a Gyöngyösoroszihoz tartozó Károlytáró-telepig vezet – amit bő 10 kilométer megtétele után ér el –, de onnan még tovább húzódik makadám burkolatú erdei útként. Ezen a szakaszán érinti Gyöngyöstarján és egy rövidebb szakaszon Pásztó külterületeit is (így áttér Nógrád megyébe is); Mátraszentimre-Fallóskút külterületén ér véget, a 2408-as útba torkollva, annak 20. kilométere környékén. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 15,824 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24137